Ко́ул Ба́ссетт (; 28 июля 2001, Литлтон, Колорадо) — американский футболист, полузащитник клуба MLS «Колорадо Рэпидз».

Клубная карьера 
Начал карьеру в футбольной академии клуба «Колорадо Раш». В 2017 году перешёл в академию «Колорадо Рэпидз». 10 августа 2018 года подписал первый в карьере профессиональный контракт.

В основном составе «Колорадо Рэпидз» дебютировал 8 сентября 2018 года в матче MLS против «Портленд Тимберс», став самым молодым игроком в истории клуба (на тот момент ему было 17 лет и 42 дня; в 2019 году это достижение побил Себастиан Андерсон). 28 октября 2018 года забил свой первый гол за «Рэпидз» в матче MLS против «Далласа», став самым молодым автором гола в истории клуба. 23 августа 2019 года Бассетт был отдан в аренду клубу Чемпионшипа ЮСЛ «Колорадо-Спрингс Суитчбакс».

20 января 2022 года перешёл на правах аренды в «Фейеноорд» на полтора сезона с опцией выкупа.

13 августа 2022 года был арендован до конца сезона клубом «Фортуна».

Карьера в сборной 
30 ноября 2020 года Бассетт был впервые вызван в сборную США на товарищеский матч со сборной Сальвадора. Но в матче, состоявшемся 9 декабря, не был задействован, оставшись на скамейке запасных.

18 декабря 2021 года дебютировал за сборную США в товарищеском матче против сборной Боснии и Герцеговины.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Колорадо Рэпидз»
 
 

Футболисты США
Игроки сборной США по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной США по футболу
Игроки ФК «Колорадо Рэпидз»
Игроки ФК «Колорадо-Спрингс Суитчбакс»
Игроки ФК «Фейеноорд»
Игроки ФК «Фортуна» Ситтард